Sezon ekstraligi białoruskiej rozgrywany w latach 2020–2021 jako 29. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

Ekstraliga A 
W Ekstralidze A (określanej też jako Dywizjon A), w porównaniu do ubiegłego sezonu miejsce klubu HK Lida zajął Łokomotiw Orsza.

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         awans do play-off

Ekstraliga B 
W porównaniu do poprzedniego sezonu Ekstraligi B (określanej też jako Dywizjon B), liczbę drużyn zredukowano z 9 do 7 (ubyła kadra Białoruś U20 oraz klub HK Szynnik Bobrujsk).

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         awans do play-off

Faza play-off 

Mecz ćwierćfinałowy w dniu 10 marca 2021 Homel – Nioman (1:2 d.) rozstrzygnął się w szóstej dogrywce w czasie gry 169:06, a zwycięskiego gola zdobył Polak Krystian Dziubiński. Junost' Mińsk po raz 10 zdobyła mistrzostwo Białorusi.

Przypisy 

Hokej na lodzie na Białorusi
2020 w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2020 na Białorusi
2021 na Białorusi